Ливни () е град в Русия, административен център на Ливенски район, Орловска област. Населението на града към 1 януари 2018 година е 47 221 души.

История

География

Население

Източници 

Градове в Орловска област